Il singolare degli Internazionali d'Italia 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Il detentore del titolo era Ivan Lendl, ma è stato eliminato al terzo turno da Joakim Nyström. In finale Mats Wilander ha battuto Martín Jaite per 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Lendl (terzo turno)
  Mats Wilander (campione)
  Miloslav Mečíř (primo turno)
  Yannick Noah (primo turno)
  Henri Leconte (terzo turno, ritirato)
  John McEnroe (semifinale)
  Andrés Gómez (quarti di finale)
  Kent Carlsson (quarti di finale)

  Mikael Pernfors (terzo turno)
  Emilio Sánchez (terzo turno)
  Martín Jaite (finale)
  Guillermo Vilas (primo turno)
  Jonas Svensson (secondo turno)
  Ulf Stenlund (terzo turno)
  Joakim Nyström (semifinale)
  Thierry Tulasne (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1987